Maré steht für:

 eine Favela im urbanen Gürtel von Rio de Janeiro, siehe Maré (Rio de Janeiro)
 ein Musikprojekt für behinderte Laienmusiker, siehe Maré (Musikprojekt)
 einer Insel der Loyalitätsinseln, Neukaledonien, siehe Maré (Neukaledonien)
 Maré, eine deutsche Metal- und Hardcore-Band aus Lingen/Münster, siehe Kalypso (Musikgruppe)

Mare oder Maré ist der Familienname folgender Personen:

 Catya Maré, deutsche Komponistin, Musikproduzentin, klassische Crossover Geigerin, bildende Künstlerin und Schriftstellerin
 Johann Karl Mare (1773–1835), deutscher Kartenstecher und Verleger

Siehe auch:
 Mare
 Marées
 Marais (Begriffsklärung)